Dwojenie (skór) – operacja garbarska
 Dwojenie, widzenie zdwojone – diplopia